Slag bij Turnhout (1597), veldslag tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje
 Slag bij Turnhout (1789), veldslag tussen de Turnhouters en Oostenrijkse troepen; het begin van de Brabantse Omwenteling